Ligue de Football Professionnel, a Francia Labdarúgó-szövetségen belül a professzionális bajnokságokat szervező szervezet
Ligue de Football Professionnel, hasonló szervezet az Algériai Labdarúgó-szövetség irányítása alatt

Hasonló nevű szervezetek
Liga de Fútbol Profesional, a spanyol professzionális labdarúgó-bajnokságokat rendező szervezet